Андрос може да се отнася за:

 Андрос, гръцки остров в Егейско море, част от Цикладските острови;
 Андрос, главното градче (хора) на гръцкия остров Андрос в Егейско море;
 Андрос, един от Бахамските острови;
 Едмънд Андрос, английски колониален губернатор.